Tropische storm Alberto, een van de tropische cyclonen (Tropische storm/orkaan) met de naam Alberto.

Personen 
Alberto Ascari (1918–1955), Italiaans coureur
Alberto Castellani (1961), Italiaans voetbalscheidsrechter
Alberto Cavalcanti, Braziliaans filmproducer
Alberto Contador, Spaans wielrenner
Alberto Fujimori, Peruaans politicus
Alberto Giacometti, Zwitsers beeldhouwer en schilder
Alberto Gemerts, Surinaams zanger, bandleider, componist, arrangeur en producer
Alberto Gonzales, Amerikaanse politicus
Alberto Magnelli, Italiaans artiest
Alberto Mancini, Argentijns tennisser
Alberto Moreno, Spaans voetballer
Alberto Regazzoni, Zwitsers voetballer

Zie ook 
Albert (doorverwijspagina)
Alberta (doorverwijspagina)
Alberts (doorverwijspagina)